Рио Анчо де Абахо има више значења:

 Рио Анчо де Абахо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рио Анчо де Абахо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику